Фосфорит — советский футбольный клуб из Каратау. Основан не ранее 1968 года.

Достижения 
 Во второй лиге СССР — 19 место (в зональном турнире РСФСР класса «Б» 1968 год и в зональном турнире РСФСР класса «Б» 1969 год).

Известные игроки 
 Яровенко, Евгений Викторович.

Результаты выступлений

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Каратау